Pöhla ist der Name von:

 Pöhla (Schwarzenberg), ein Ortsteil der sächsischen Stadt Schwarzenberg/Erzgeb.
 Pöhla (Starkenberg), ein Ortsteil der thüringischen Gemeinde Starkenberg im Altenburger Land